Демаши () — французская фамилия. Носители:

 Демаши (ок. 1646—1692) — французский композитор.
 Демаши, Пьер-Антуан — (1723—1807) — французский художник.
 Демаши, Робер — (1859—1936) — французский фотограф.